, film d' adaptant le roman  de Ruth Rendell, sorti en 1976 ;
Chronique des morts-vivants (Diary of the Dead), film de George A. Romero appartenant au cycle de la Saga des zombies, sorti en 2008.